Kameníček může znamenat:

 místní název
 Kameníček (Libčice), vrch v obci Libčice nad Vltavou

 příjmení
 František Kameníček (1858–1930), český historik a profesor, předseda Matice moravské
 Jan Kameníček (* 1955), český spisovatel
 Ladislav Kameníček (1905–1990), československý meziválečný politik, člen agrární strany a politický vězeň

Česká příjmení